Der Porsche 963 ist ein „Le Mans Daytona hybrid“ (LMDh) Sportprototyp, der von Porsche entwickelt wurde und regelbedingt auf einem Chassis eines zugelassenen Herstellers aufbaut; Porsche wählte die kanadische Firma Multimatic Motorsports. Die Entwicklung dieses neuen LMDh-Rennwagens wurde am 16. Dezember 2020 bekannt gegeben.

Entwicklungsgeschichte 

Das Fahrzeug ist gemäß den Regularien der Klassen LMDh (Le Mans Daytona h) und GTP (Grand Touring Prototype) für die Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ausgelegt. Wie bereits beim RS Spyder wird Porsche beim Einsatz des Wagens zunächst eng mit dem Team Penske zusammenarbeiten. Angetrieben wird der Rennwagen von einem 4,6 Liter großen V8-Biturbomotor, der aus dem des RS Spyder weiterentwickelt wurde. Eine ähnlichen Motor gab es bereits im Supersportwagen 918.

Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde der Wagen am 24. Juni 2022 beim Goodwood Festival of Speed. Erste öffentliche Testfahrten fanden kurz darauf auf dem Sebring International Raceway statt. Als erste Kunden haben sich der britische Rennstall JOTA Sports und das Team JDC MotorSports aus den Vereinigten Staaten für das Fahrzeug entschieden.

Statistik

Einzelergebnisse in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Galerie

Weblinks 

 Weltweiter Einsatz für Porsche Penske Motorsport mit dem neuen 963
 Zwei Kundenteams für den Einsatz des neuen Porsche 963 bekannt

Einzelnachweise 

963
Rennwagen
Coupé
Le-Mans-LMDh